Bömelburg ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Jürgen Bömelburg (* 1961), deutscher Osteuropahistoriker
 Karl Bömelburg (1885–1946), deutscher SS-Sturmbannführer Gestapochef 
 Theodor Bömelburg (1862–1912), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)